Bagneux – francuska gmina w regionie Owernia
 Bagneux – francuska gmina w Regionie Centralnym
 Bagneux – francuska gmina w regionie Szampania-Ardeny
 Bagneux – francuska gmina w regionie Île-de-France
 Bagneux – francuska gmina w regionie Lotaryngia
 Bagneux – francuska gmina w regionie Pikardia